Romanens peut désigner plusieurs articles.

Toponyme 
 Romanens est une ancienne localité suisse située dans le district de la Gruyère.

Patronyme 
 Bernard Romanens (1947 - 1984) est un armailli, fromager et chanteur suisse ;
 Marie-Luce Romanens (1973 - ) est une sportive suisse, spécialisée dans la course d'orientation et la course de fond ;
 Thierry Romanens (1963 - ) est un auteur, chanteur, compositeur et humoriste d’origine suisse.